Аа́рон (Э́рон) Пол Сте́ртевант (; род. 27 августа 1979) — американский актёр. Наиболее известен как исполнитель роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», за участие в котором Пол получил три премии «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в драматическом телесериале».

Биография 
Родился в городе Эмметт, штат Айдахо в семье баптистского священника. Учился в Центральной средней школе в городе Бойсе и окончил её экстерном, на год раньше.

В начале своей карьеры Пол снялся в клипе группы Korn «Thoughtless» и Everlast «White Trash Beautiful». Также он снялся в телевизионной рекламе Juicy Fruit,  и .

После появления в нескольких сериалах на американском телевидении, в том числе в сериале «Большая любовь» компании HBO, Пол стал популярным в 2008 году, благодаря сериалу «Во все тяжкие» компании AMC, в роли Джесси Пинкмана.

1 января 2012 года в Париже актёр обручился с Лорен Парсекиан, с которой познакомился на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в городе Индио, штат Калифорния. 26 мая 2013 года Пол и Парсекиан поженились. 6 февраля 2018 года у пары родилась дочь — Стори Аннабелль Пол. В марте 2022 года у супругов родился второй ребёнок, сын Райден Каспиан Пол.

В сентябрьском издании журнала Maxim актёр сказал, что не уверен в своей вере в рай и ад, и поэтому хочет, чтобы после смерти его кремировали.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 Премия «Эмми»
  — Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале «Во все тяжкие»
  — Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале «Во все тяжкие»
  — Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале «Во все тяжкие»
 Премия «Сатурн»
  — Лучший телеактёр второго плана в сериале «Во все тяжкие»
  — Лучший телеактёр второго плана в сериале «Во все тяжкие»
  — Лучший телеактёр второго плана в сериале «Во все тяжкие»
 Премия Гильдии актёров
  — Лучший актерский состав драматического сериала «Во все тяжкие»

Номинации 
 Премия «Эмми»
  — Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале «Во все тяжкие»
  — Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале «Во все тяжкие»
 Премия «Сатурн»
  — Лучший телеактёр второго плана в сериале «Во все тяжкие»
 Премия Гильдии актёров
  — Лучший актерский состав драматического сериала «Во все тяжкие»
  — Лучший актерский состав драматического сериала «Во все тяжкие»
 Премия «Золотой глобус»
  — Лучший актёр второго плана мини-сериала или фильма на ТВ в сериале «Во все тяжкие»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры США